Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1991 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 30 juni 1991 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Spielberg